Voici la liste des planètes mineures numérotées de 58001 à 59000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

58001-58100

58101-58200

58201-58300

58301-58400

58401-58500

58501-58600

58601-58700

58701-58800

58801-58900

58901-59000 

58001-59000